Guarani kan syfta på följande:

 Guaraní, ett språk i Paraguay och angränsande länder
 Guarani (valuta), valutan i Paraguay

Geografi

Argentina 

 Departamento de Guaraní, kommun, Misiones, 
 Guaraní (ort i Argentina), Misiones,

Brasilien 

 Pacajus (ort), Ceará, 
 Guarani (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar